Robert Gordon (1947–2022) amerikai rockabilly-énekes, zenész
 Robert Gordon (?–) amerikai forgatókönyvíró